Chemnitzer is een voetbalclub uit Duitsland.

Polizei Sportverein Chemnitz werd in 1920 gesticht. Na de hervorming van de Duitse competitie in 1933 onder impuls van het Derde Rijk speelde de club in de Gauliga Sachsen. De club deed het goed daar en werd in 1935 en 1936 kampioen. In 1942 veranderde de naam in SG Ordnungspolizei Chemnitz. Na WOII werd de club opgedoekt en heropgericht in 1946 als SG Chemnitz Nord. Zoals vele clubs in Oost-Duitsland onderging de club nog enkele naamsveranderingen (zie onder). Het Oost-Duitse regime veranderde de naam Chemnitz in 1953 in Karl-Marx-Stadt. In 1956 ging de club samen met SC Motor Karl-Marx-Stadt.

Als FC Karl-Marx-Stadt werd de club kampioen in 1967, verder speelde de club niet altijd een even grote rol in de competitie. In 1989 werd de kwartfinale van de UEFA Cup bereikt waar ze verslagen werden door Juventus. In 1990 werd de club vicekampioen. Na de Duitse eenwording werd de club in het seizoen 1991/92 in de 2. Bundesliga ingedeeld, waar Chemnitzer FC tot zijn degradatie in 1996 bleef spelen. Na 2 seizoenen promoveerde de club opnieuw, maar in 2001 degradeerde de club opnieuw naar de Regionalliga Nord. Na het seizoen 2005/06 degradeerde de club zelfs naar de Oberliga NOFV-Süd. Het verblijf in de Oberliga was echter van korte duur, de club promoveerde een jaar later terug naar de Regionalliga Nord. In 2011 promoveerde de club naar de 3. Liga. De club hoorde er de volgende jaren bij de betere middenmoot met een vijfde plaats in 2015 als beste resultaat. Wegens financiële problemen moest de club in april 2018 het faillissement aanvragen. De club degradeerde ook naar de Regionalliga maar werd het jaar daarop meteen weer kampioen in de Regionalliga Nordost.

Naamsveranderingen

 1920 — Polizei Sportverein Chemnitz
 1942 — SG Ordnungspolizei Chemnitz
 1946 — SG Chemnitz-Nord
 1950 — BSG Fewa Chemnitz
 1951 — BSG Chemie Chemnitz
 1953 — BSG Chemie Karl-Marx-Stadt (verandering van stadsnaam)
 1956 — SC Motor Karl-Marx-Stadt
 1966 — FC Karl-Marx-Stadt
 1990 — Chemnitzer FC'' (verandering van stadsnaam)

Erelijst
 Gauliga Sachsen
 1935, 1936
 DDR-Oberliga (Oost-Duitsland)
 1967
 FDGB-Pokal (Oost-Duitsland)Finalist: 1969, 1983, 1989DDR-Liga
 1954, 1971
 Sachsenpokal
 1997, 1998, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2022
 Regionalliga Nordost/Regionalliga Nord
 1999, 2011, 2019

Eindklasseringen

Europese wedstrijden

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Chemnitzer FC uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Eberhard Vogel degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Chemnitzer FC in totaal 24 keer uit voor het Oost-Duitse nationale elftal.

Externe links
 Officiële website
 The Abseits Guide to German Soccer